Ягницкое сельское поселение — упразднённое сельское поселение в составе Череповецкого района Вологодской области.
Центр — деревня Ягница.

Образовано 1 января 2006 года в соответствии с Федеральным законом № 131 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».
В состав сельского поселения вошли Большедворский (ОКАТО 19 256 820) и Ягницкий (ОКАТО 19 256 886) сельсоветы.

Законом Вологодской области от 28 апреля 2015 года № 3632-ОЗ, Коротовское, Николо-Раменское и Ягницкое сельские поселения преобразованы, путём объединения, в сельское поселение Уломское с административным центром в деревне Коротово.

По данным переписи 2010 года население — 1026 человек.

География 
Расположено на юго-западе района. Граничит:
 на севере с Николо-Раменским и Мяксинским сельскими поселениями,
 на востоке с Рыбинским водохранилищем, Мяксинским сельским поселением,
 на юге с Ярославской областью,
 на западе с Тверской областью (граница проходит по Рыбинскому водохранилищу).

Территория сельского поселения расположена между двумя рукавами Рыбинского водохранилища, по ней протекают реки Искра, Чимсора, Ветка, Вочкомка, расположены озёра Искорское, Мороцкое, Згонское, Хотавец, Дубровское, Дорожив.

Площадь поселения 3120 км². Протяженность с севера на юг 88,4 км, с запада на восток 35,3 км. По территории поселения проложено 129 км дорог (из них 25 км гравийных и 104 км грунтовых), 23 моста. Центра поселения деревня Ягница находится на расстоянии 110 км от районного центра. Организовано автобусное сообщение от Череповца до Большого Двора, Острова, Плосково (через Ягницу).

Экономика 
Ваучское лесничество занимается заготовкой древесины, на территории ООПТ Дарвинский заповедник ведётся природоохранная, научно-исследовательская деятельность.

Работают 4 почтовых отделения (Пленишник, Плосково, Большой Двор, Ягница), 2 автоматизированные телефонные станции (Большедворская и Ягницкая), базовая станция ОАО «Мегафон».

Ягницкая средняя школа и Большедворская основная школа; Ягницкий детский сад; Ягницкий, Пленишниковский, Борокский, Мороцкий фельдшерско-акушерские пункты. В Ягницкое социально-культурное объединение входят Ягницкий ДК, Ягницкая библиотека, Пленишниковский и Плосковский клубы, Большедворская библиотека, работают кружки и клубные объединения для детей и взрослых.

Населённые пункты 
В 1999 году был утверждён список населённых пунктов Вологодской области. Согласно этому списку в Большедворский сельсовет входило 15 населённых пунктов, в Ягницкий — 9. С тех пор состав этих сельсоветов не менялся.

В состав сельского поселения входило 24 населённых пункта, в том числе
23 деревни,
1 село.

Крупнейшие из них деревни Ягница (388 человек), Большой Двор (120 человек), Борок (101 человек), Плосково (97 человек), Пленишник (85 человек).

Примечания

Ссылки 
 Ягницкое сельское поселение на сайте администрации Череповецкого района

Упразднённые муниципальные образования Череповецкого района
Упразднённые сельские поселения Вологодской области
Сельские поселения, упразднённые в 2015 году